Хуль () — коммуна в губернии Бускеруд в Норвегии. Административный центр коммуны — город Хуль. Официальный язык коммуны — нейтральный. Население коммуны на 2007 год составляло 4438 чел. Площадь коммуны Хуль — 1858,4 км², код-идентификатор — 0620.

История населения коммуны 
Население коммуны за последние 60 лет.

Примечания

См. также 
 Коммуны Норвегии

Ссылки 
 
 Статистика коммуны из бюро статистики Норвегии